Algemene Rekenkamer
 Generaliteitsrekenkamer
 Europese Rekenkamer
 Gemeentelijke rekenkamer
 Rekenkamer van Suriname
 Rekenhof, Rekenkamer van België
 Rekenkamer (Duitsland), (Reichsrechnungshof)
 Zuidelijke Rekenkamer
 Rekenkamer van Vlaanderen
 Rekenkamer van Brabant
 De Rekenkamer (televisieprogramma)